Sześć okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS „Formidable”. Najbardziej znany to lotniskowiec z okresu II wojny światowej.

 Pierwszy „Formidable”  był 80-działowym francuskim okrętem liniowym zdobytym podczas bitwy w zatoce Quiberon w 1759.

 Drugi „Formidable”, wodowany w 1777, był 90 działowym okrętem liniowym (second-rate), który walczył w bitwie pod Ushant (1778) i jako okręt flagowy admirała Rodneya w bitwie pod Saintes.

 Trzeci „Formidable” był 74-działowym francuskim okrętem liniowym zdobytym w 1795, następnie przemianowany na HMS „Belleisle”.

 Czwarty „Formidable”, wodowany w 1825, był 84-działowym okrętem liniowym, sprzedany w 1906.

 Piąty „Formidable”, wodowany w 1898, był pancernikiem typu Formidable.  Storpedowany 1 stycznia 1915 przez niemiecki okręt podwodny U-24.

 Szósty „Formidable”, wodowany w 1939, był lotniskowcem typu Illustrious. Brał aktywny udział w II wojnie światowej, złomowany w 1956.

Formidable